Abimelech est le nom de plusieurs personnages de la Bible :

 Abimelech, prince contemporain d'Abraham ;
 Abimelech, son fils, roi des Philistins ;
 Abimelech, juge d'Israël, fils naturel de Gédéon.

Voir aussi 
 Société des Abimelechs, société sont le but est de ruiner l'œuvre des Gédéons en retirant les bibles des hôtels, motels, hôpitaux, prisons, etc.